Horvátország
Pomer falu Medulin községben, Isztria megyében

 Spanyolország
Pomer falu Zaragoza tartományban, Aragóniában